Sridhar ist der Familienname folgender Personen:

 Anup Sridhar (* 1983), indischer Badmintonspieler
 C. V. Sridhar (1933–2008), indischer Filmregisseur
 Devi Sridhar (* 1984), amerikanische Anthropologin und Hochschullehrerin
 Kishor Sridhar (* 1972), deutscher Managementberater, Buchautor und Vortragsredner